Saint-Laurent-des-Bois – comune francese del dipartimento dell'Eure
Saint-Laurent-des-Bois – comune francese del dipartimento del Loir-et-Cher